Бирликский сельский округ

 Бирликский сельский округ (Балхашский район) — сельский округ в Балхашском районе Алматинской области.
 Бирликский сельский округ (Панфиловский район) — сельский округ в Панфиловском районе Алматинской области.
 Бирликский сельский округ (Атырауская область) — сельский округ в Атырауской области.
 Бирликский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Бирликский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Бирликский сельский округ (Мойынкумский район) — сельский округ в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Бирликский сельский округ (Шуский район) — сельский округ в Шуском районе Жамбылской области.
 Бирликский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Бирликский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Бирликский сельский округ (Южно-Казахстанская область) — сельский округ в Южно-Казахстанской области.
 Бирликский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.